Depressione di Qattara – depressione dell'Egitto
 Qattara (Iran) – centro abitato dell'Iran
 Qattara (Libano) – centro abitato del Libano